The Early Years puede hacer referencia a:
 The Early Years, álbum recopilatorio del grupo suizo de folk metal Eluveitie; 
 The Early Years, álbum recopilatorio del grupo británico de hard rock Whitesnake; 
 The Early Years Live, álbum recopilatorio en vídeo del grupo estadounidense de punk rock Dead Kennedys; o
 Freshly Squeezed... the Early Years, álbum recopilatorio del grupo británico de indie pop Pulp.